Senat Weichmann bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Herbert Weichmann:
Senat Weichmann I: von 1965 bis 1966
Senat Weichmann II: von 1966 bis 1970
Senat Weichmann III: von 1970 bis 1971